A40, A-40 ou A.40 est un code, qui peut signifier plusieurs choses.

Domaine militaire et armes 
 Antonov A-40, un prototype d'avion soviétique;
 Star A-40, un pistolet semi-automatique espagnol.

Jeux 
 Ouverture dame, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Septicémie à streptocoques, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Oman, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.

Automobiles 
 , plusieurs modèles du constructeur britannique Austin ;
 Innocenti A40, un modèle du constructeur italien Innocenti ;
 Toyota Carina série A40, la deuxième génération de la Toyota Carina.

Autoroutes 
  Autoroute allemande A40 reliant Venlo à  Dortmund ;
  Autoroute espagnole A-40, autoroute en construction qui reliera Ávila à  Teruel ;
  Autoroute française A40 reliant Mâcon à  Passy ;
  Autoroute portugaise A40 reliant Olival Basto à  l'autoroute A9 ;
  Autoroute québécoise 40 (A-40) reliant Pointe-Fortune à  Québec.

Camions
 Volvo A40, un tombereau du constructeur suédois Volvo.

Routes 
  Route britannique A40 reliant Londres à  Avonmouth ;
  Route nord-irlandaise A40, reliant Londonderry à Carrigans.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Code